Франче́ско Аче́рби (; ) — итальянский футболист, центральный защитник клуба «Лацио», выступающий на правах аренды за «Интернационале» и сборной Италии, чемпион Европы 2020.

Клубная карьера 
Родился в коммуне Виццоло-Предаписси в Ломбардии. С 13 лет занимался в юношеской школе «Павии». Начинал играть в роли нападающего.

«Павия» 
Дебютировал в профессиональном футболе в 18 лет, 23 апреля 2006 года, в матче Серии C1 против «Сан-Марино».

11 января 2007 года Ачерби был в аренду в клуб Серии D «Ренате», и в тот же день принял участие в товарищеском матче. Единственным официальным матчем Ачерби за «Ренате» стала игра против «Палаццоло» 28 января. Через два дня он вернулся в «Павию».

В межсезонье был снова отправлен в аренду — 2 августа в «Триестину», из которой вскоре вернулся, а 16 августа — в «Специю», в которой провёл сезон 2007/08, выступая за молодёжный состав.

1 июля 2008 года вернулся в «Павию», где провёл два сезона как игрок основного состава. Принял участие в стыковых матчах Серии C2 сезона 2009/10, в которых «Павия» уступила «Специи», однако, несмотря на это, оказалась в высшем дивизоне благодаря банкротству нескольких клубов.

«Реджина» 
В июле 2010 года «Специя» продала половину контракта Ачерби калабрийской «Реджине», выступающей в Серии Б. В январе «Реджина» целиком выкупила права на игрока (общая сумма составили € 400.000), после чего продала половину в «Дженоа». В сезоне 2010/11 Ачерби стал основным игроком «Реджины», сыграв в 40 из 42 игр чемпионата и в двух стыковых матчах, в которых его команда уступила «Новаре». В этом сезоне он также впервые сыграл в кубке Италии, заработав удаление в матче против «Алессандрии».

«Кьево» 
В июне 2011 года «Дженоа» полностью выкупили контракт Ачерби, отправив в «Реджину» Антонино Рагузу. 1 июля Ачерби перешёл в веронский «Кьево» за € 4 млн. — половина его контракта стала частью сделки по переходу в генуэзский клуб Кевина Констана. Ачерби дебютировал в высшей лиге 20 ноября 2011 года, в выездном матче 12-го тура против «Катании», завершившемся со счётом 2:1 в пользу «Кьево». 25 марта 2012 года забил свой первый гол в Серии А, открыв счёт в игре со «Сиеной» (1:1). В сезоне 2011/12 Ачерби 17 раз выходил на поле в чемпионате и 3 — в кубке Италии.

«Милан» 
20 июня 2012 года клуб «Дженоа» снова выкупил долю контракта Ачерби, принадлежащую «Кьево», сразу после чего половина прав на игрока была продана «Милану» (тогда же «Милан» арендовал у «Дженоа» Кевина Констана). В новом клубе Ачерби взял себе 13-й номер, под которым играл Алессандро Неста, покинувший «Милан» в это же межсезонье. В официальном матче впервые сыграл 1 сентября 2012 года (3:1 против «Болоньи»).

«Сассуоло» 
Летом 2013 года перешёл в «Сассуоло», который впервые вышел в Серию А. В межсезонье у игрока выявили доброкачественную раковую опухоль на ранней стадии и после операции он вернулся на поле. Однако зимой ему пришлось пройти цикл химиотерапии, вернуться к тренировкам игрок смог только летом 2014 года, а выйти на поле спустя 10 месяцев. После поражения «Сассуоло» от «Интера» (0:7), тренер Ди Франческо сделал Ачерби основным игроком обороны, а клуб затем выдал семь матчей без поражений.

Сборная Италии 
Ачерби вызывался в сборную Италии на отборочные матчи чемпионата мира 2014, но на поле так и не выходил.

В ноябре 2015 года Ачерби был вызван в сборную Италии и впервые сыграл за неё в товарищеском матче против Албании (1:0), выйдя на замену. Первая игра в стартовом составе сборной произошла в марте 2016 года — в матче против Германии (1:4).

Был включён в состав сборной Италии на чемпионате Европы в 2021 году. 16 июня в игре против Швейцарии вышел в середине первого тайма вместо получившего травму Джорджо Кьеллини.

Достижения 
«Лацио»
 Обладатель Кубка Италии: 2018/19
 Обладатель Суперкубка Италии: 2019

«Интернационале»
 Обладатель Суперкубка Италии: 2022

Сборная Италии
 Чемпион Европы: 2020

Статистика

Государственные награды 
  Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (16 июля 2021) — в знак признания спортивных ценностей и национального духа, которые вдохновили итальянскую команду на победу на чемпионате Европы по футболу 2020

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Павия»
Игроки ФК «Ренате»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Лацио»